

Cinema 
 Un killer di nome Shatter (Shatter) – film del 1974 diretto da Michael Carreras e Monte Hellman

Letteratura 
 Shatter – romanzo di Michael Robotham del 2008

Musica 
 Shatter/Tender – singolo dei Feeder del 2005, dall'album Pushing the Senses
 Shatter – EP dei Triptykon del 2010